Szczutowo (gemeente)
 Szczutowo (Mazovië)
 Szczutowo (powiat Brodnicki)
 Szczutowo (powiat Golubsko-Dobrzyński)